

Кучукенер — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Кучукенер — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Кутюк-Кінер